

Patronyme 
 Guido Gezelle (1830-1899) est un poète belge de langue néerlandaise.

Toponyme 
 Rue Guido Gezelle à Bruxelles.

Autres 
 (1672) Gezelle est un astéroïde.